Municipio de Billings puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Billings (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Billings (condado de Gladwin, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.